Вячесла́в Никола́евич Кони́щев (14 февраля 1938, , СССР — 21 июля 2020) — российский географ и мерзлотовед, заведующий кафедрой криолитологии и гляциологии Московского государственного университета. Работает в области географического и исторического мерзлотоведения, криолитологии, палеогеографии и геоэкологии криосферы.

Биография 
Родился  г. в Москве. В 1960 году окончил географический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, кафедру географии полярных стран по специальности «физическая география».

После окончания МГУ В. Н. Конищев остаётся на кафедре в должности старшего лаборанта и все последующие годы продолжал работать на этой кафедре, занимая должности:
 инженера
 младшего научного сотрудника
 доцента (с 1967 года)
 профессора (с 1980 года)
 заведующего кафедрой (с 1993 года)

Доктор географических наук по специальности «мерзлотоведение, инженерная геология, грунтоведение» с 1979 года.

Тема кандидатской диссертации — «Генезис и палеогеографические условия формирования покровных лёссовидных образований восточной части Большеземельской тундры». Научный руководитель — профессор А. И. Попов. Защита состоялась в 1965 году на географическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова

Тема докторской диссертации — «Криогенное выветривание как фактор формирования лёссовидных образований Северной Евразии». Защита состоялась в 1978 году на географическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова

В. Н. Конищев получил учёное звание «Профессор по кафедре криолитологии и гляциологии» в 1980 году.

Научные исследования 
Область научных исследований связана с изучением места и роли криогенеза в системе природных процессов Земли, эволюции минерального вещества в криосфере Земли, геоэкологической функции криосферы Земли.

Вячеслав Николаевич Конищев разработал положение о том, что в криолитозоне Земли ряды устойчивости основных породообразующих минералов имеют зеркально противоположный характер по отношению к рядам устойчивости минеральных компонентов в условиях тёплого и умеренного климата. Им предложена концепция защитной роли плёнки незамёрзшей воды в ходе криогенного преобразования минерального вещества, обоснован количественный критерий — показатель степени криогенного преобразования минерального вещества дисперсных грунтов и почв криолитозоны и перигляциальных районов.

На примере многих районов (центра и севера Европейской части России, северной и центральной Якутии, Западной Сибири, Памира, Антарктиды, Шпицбергена) разработана и реализована методика криолитологического анализа минерального вещества грунтов и почв и на её основе предложен новый метод палеотемпературного анализа дисперсных отложений и почв современной и древней криолитозоны.

Конищевым предложена концепция расширяющейся криосферы Земли: установлено, что, начиная с протерозоя и до кайнозоя включительно, каждая последующая эпоха оледенений отличалась все более мощным воздействием на природу Земли, усложнялась структура криосферы, увеличивалась роль подземного оледенения.

В последние годы В. Н. Конищев развивает представление о неоднозначной реакции различных ландшафтов криолитозоны на изменение климата. В определённых ландшафтах криолитозоны мерзлотные условия при потеплении климата могут оставаться стабильными или даже испытывать тенденцию к посуровению.

Полевые исследования 
В. Н. Конищев организовал и провёл полевые экспедиционные исследования:
 на севере Европейской части России
 в Восточной Сибири (Яно-Индигирская, Колымская низменности)

Проекты и гранты 
Начиная с 1994 года выполнил ряд проектов по грантам РФФИ. С 1996 года кафедре под руководством В. Н. Конищева постоянно присуждаются гранты в конкурсе «Ведущие научные школы России».

Деятельность в университетах 
В. Н. Конищев читает следующие теоретические курсы студентам кафедры криолитологии и гляциологии:
 «Общее и региональное мерзлотоведение»
 «Геоэкология криосферы Земли»
 «Общее и региональное мерзлотоведение»
 «Геология и палеогеография плейстоцена Севера»
 «Методы криолитологических исследований»
 «Экология и криосферы»

Им подготовлено девять кандидатов и один доктор наук.

В разные годы читал лекции по мерзлотоведению в университетах следующих стран:
 Канада (Ванкувер, Оттава)
 Исландия (Рейкьявик, Отару)
 Китай (Пекин, Ланчжоу)
 Финляндия (Хельсинки)
 Франция (Канн)
 Япония (Саппоро)
 Польша (Лодзь)

Прочая деятельность 
С 1974 года по 1990 год В. Н. Конищев — заместитель декана географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова по научной работе, а также состоял членом Учёного совета по естественным наукам МГУ (1974—1990 гг.)

с 1974 года — член Учёного совета географического факультета МГУ, а также член Учёного совета Института географии РАН (1974—1990).

С 1981 года В. Н. Конищев — председатель диссертационного совета ВАК по защитам докторских и кандидатских диссертаций

Член Объединённого научного Совета по криологии Земли (с 1975 года).

Являлся научным консультантом в заявке на сценарий экранизации научно-пропагандистского фильма-сериала «Судный день. Наука предупреждает», поданной доктором философии, кандидатом географических наук, член-корреспондентом Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка Жарвиным Н.А.

Консультировал корреспондентов газеты Московский Комсомолец 24 сентября 2002 года, отвечая на вопросы о причинах схода ледника, послужившего причиной гибели Сергея Бодрова-младшего.

Членство в редколлегиях журналов 
Член редколлегий журналов:
 «Вестник Моск. Университета, сер. география» (с 1974 года)
 «Криосфера Земли» (с 1997 года)
 «Инженерная геология» (с 2005 года)
 «Permafrost and Periglacial Processes» (с 2001 года).

Звания 
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» — 1998 год
«Заслуженный профессор МГУ» — 2004 год

Участия в телепрограммах 
Участвовал в телепрограмме Александра Гордона «Вечная мерзлота», вышедшей в эфир 10 декабря 2002 года на канале НТВ. Вячеслав Николаевич Конищев отвечал на следующие вопросы ведущего:
 Почти 65 % площади России занимает вечная мерзлота. Когда она образовалась?
 В чём секрет её геологической и биологической жизни?
 Как вечная мерзлота меняла климатическую картину мира и чем грозит человечеству её пробуждение от ледяного сна?
 Какую роль играет вечная мерзлота в развитии нашей планеты и жизни человека?

Библиография 
Вячеслав Николаевич Конищев опубликовал около 200 научных работ, в том числе семь монографий и девять учебных пособий.

Основные труды:
 Монография. Формирование состава дисперсных пород в криолитосфере. Изд. Наука, Новосибирск, 1981, 197 стр.
 Учебное пособие. Криолитологический анализ состава кайнозойских отложений. Изд. Моск. ун-та, 1994, 116 стр. (совместно с В. В. Роговым)
 Статья. Криосфера в истории Земли. Криосфера Земли. Т.1, № 1, стр. 14-20
 Статья. Взаимосвязь состава и температуры криогенных почв и грунтов. Вестн. Моск. ун-та, сер. Геогр., 1998, № 1, стр. 9-13
 Раздел в монографии. Температурная эволюция арктической криолитозоны России в верхнем кайнозое. В кн. «География, общество, окружающая среда.» Том 1. Структура, динамика, эволюция природных систем. М., 2004, Изд.дом «Городец», стр. 275—283.
 Формирование состава дисперсных пород в криолитосфере. Новосибирск, 1981.
 Методы криолитологических исследований . М., 1995. (совместно с В. В. Роговым)
 Криолитологический анализ состава кайнозойских отложений с целью палеомерзлотных реконструкций (на примере Печорской низменности). М., 1995. (совместно с В. М. Фёдоровым)
 Вечная мерзлота/Земля: Универсальная энциклопедия для юношества. М., 2001.
 Палеотемпературные условия формирования и деформации слоев ледового комплекса//Криосфера Земли. 2002. Т. VI. № 1.
 Раздел в монографии. Современные тенденции развития криолитозоны., там же, стр. 367—377.
 Статья "Влияние криогенеза на глинистые минералы. Криосфера Земли, 2007, Т.XII, № 1 (совместно с В. В. Роговым).
 Влияние глобальных изменений климата на функционирование основных отраслей экономики и здоровье населения России. М., 2001.(совместно с В. П. Хомяковым и др.).

Посвящения 
Бард и поэт Антон Бояршинов посвятил Конищеву в ноябре 1993 года следующее стихотворение:

Все над тундрой — холода, холода, 
А под снегом — мерзлота, мерзлота,
А задача у нас все ещё та:
Не сойти с ума до солнечных дней,
И не видно звезд — одни облака,
И до дна убита стужей река,
Но мы живы, пишем письма пока
И поём о невозможной весне.

А барометр нам пророчит циклон — 
Нас неделю убеждать будет он,
Прогибая стёкла в рамах окон,
Что зиме этой не будет конца,
Что на свете нету больше земли,
Где метели бы сейчас не мели,
Чтоб понять мы и запомнить смогли,
Что уж письма бесполезно писать.

Но пусть над снегом — холода, холода,
А под снегом — мерзлота, мерзлота
И на этой мерзлоте мерзла та
Песня, выкрикнутая из дверей,
О забытых нами белых грибах,
О залитых солнцем спелых хлебах
И готовых к поцелую губах -
Мы дотянемся до солнечных дней.

Примечания

Ссылки 
 Конищев Вячеслав Николаевич // Сайт Географического факультета МГУ им. Ломоносова

Персоналии:Геокриология
Грунтоведы
Гляциологи России
Гляциологи СССР
Выпускники географического факультета МГУ
Преподаватели географического факультета МГУ
Персоналии:Криолитология